Skok wzwyż mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Daegu Stadium w Daegu. 

Obrońca tytułu mistrzowskiego z 2009 roku Rosjanin Jarosław Rybakow nie wystąpił w Korei Południowej z powodu kontuzji. Ustalone przez IAAF minima kwalifikacyjne do mistrzostw wynosiły 2,31 (minimum A) oraz 2,28 (minimum B).

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2011 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Eliminacje

Finał

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Skok o wzwyż mężczyzn